Heinrichsfeld steht für
Heinrichsfeld, Wohnplatz in Spremberg in Brandenburg
Zeche Heinrichsfeld in Dortmund
Heinrichsfeld, deutscher Name von Smużki in Ustka, Polen
Heinrichsfeld, deutscher Name von Iwankiwzi (Schytomyr, Nowohujwynske), Ukraine

Siehe auch:
Heinrichsfelde